Захват полка Службы государственной охраны — чрезвычайное происшествие в Армении, заключавшееся в нападении на полицейский участок и захвате заложников 17 июля 2016 года, спровоцировавшее политический кризис.

17 июля 2016 года в столице Армении Ереване группа вооружённых людей, которые называют себя «Неистовые из Сасуна» (, название взято из поэмы), взяли штурмом полицейский участок в Ереване и захватили девять заложников. Налётчики требовали освободить лидера оппозиции Жирайра Сефиляна, а также отставки президента Сержа Саргсяна. Во время нападения один полицейский был убит. После захвата отделения штурмовики начали силовое противостояние с правительственными силами. Одновременно с силовым противостоянием началась многолюдная акция протеста — митингующие выступили с требованиями отставки президента страны.

Предпосылки возникновения кризиса 
В 2013 году в Армении состоялись выборы, которые из-за многочисленных нарушений привели к потере популярности правящей Республиканской партии Армении.

В 2015 году по подозрению в подготовке государственного переворота были арестованы координатор общественной инициативы «В защиту освобожденных территорий» Жирайр Сефилян и несколько его сторонников, но освобожден вскоре после этого. Сефиляна арестовывали и ранее: в 2006 году — по обвинению в призыве к «насильственному свержению правительства», после чего он был заключен на 18 месяцев, он выпущен в 2008 году.

20 июня 2016 года Сефилян, который выступал против возможных уступок Азербайджану, вновь был арестован по подозрению в планировании захвата здания и сооружений связи, в том числе телевизионной башни Еревана.

Кризис

Захват заложников 
17 июля вооружённая группа людей протаранила грузовиком стальные ворота базы полка полиции, взяла под контроль здания полка и выдвинула требования относительно освобождения из тюрьмы Жирайра Сефиляна. Во время захвата базы один полицейский погиб, ещё двое получили ранения, девять человек оказались в заложниках. В результате дальнейших переговоров двое заложников были отпущены.

Полиция назвала вооружённых людей террористами, оппозиция считает их такими, что исчерпали все возможности политической борьбы.

18 июля более 1500 протестующих провели антиправительственный митинг в Ереване, призывая к мирному урегулированию кризиса. При этом произошли столкновения с силами полиции, в которых сторонники оппозиции бросали камни в полицию, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. 21 июля, после разгона акции протеста, были задержаны 136 участников массовых протестов.

23 июля появились признаки завершения противостояния, 24 числа были освобождены остальные заложники, в этот же день на территорию базы впервые были допущены журналисты.

За невыполнение требований относительно освобождения Жирайра Сефиляна до 25 июля боевики сожгли внутри участка три полицейских автомобиля.

28 июля в протестах приняло участие до 20 тысяч человек, при этом произошли столкновения, в которых большая группа полицейских в штатском напала с металлическими стержнями на безоружных людей, среди которых были также журналисты. 60 человек получили ранения. Во время противостояния были задержаны известные представители оппозиции Армении. Международное сообщество осудило эти нападения на гражданских и журналистов.

Завершение кризиса 
31 июля из-за угрозы начать штурм здания, вооружённая группа сдалась. Полиция сообщила, что были задержаны 20 боевиков.

С 1 по 11 августа протесты в Ереване продолжались. 4 августа, во время митинга в Ереване, около 20 протестующих были взяты под стражу в полиции.

В результате внутреннего расследования в полиции Армении были оштрафованы несколько полицейских, начальник полиции Еревана получил строгое предупреждение и был отстранён от своих обязанностей.

Ссылки 
 Полиция Армении отбила у захватчиков-оппозиционеров двоих заложников
 Нападники у Єревані здалися — поліція

2016 год в Армении
Захваты заложников
Июль 2016 года
Акции протеста в Армении
События в Ереване